Sezon 1936/37 Division 1 był 5. sezonem o mistrzostwo Francji.

Kluby występujące w sezonie 1936/37

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 RC Lens
 US Valenciennes-Anzin

Najlepsi strzelcy 

1936 w piłce nożnej
1936 we Francji
1937 w piłce nożnej
1937 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji